Topònims:
 Berlanga (Badajoz), municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Berlanga del Bierzo, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Berlanga de Duero, municipi a la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Estadi Tomás Berlanga, camp del Sporting Club Requena
 Biografies:
 Fidel García Berlanga (Camporrobles, Plana d'Utiel, 1859 - Utiel, 1914), advocat, polític i terratinent valencià
 José García-Berlanga Pardo (Utiel, 1886 - 1952), advocat i polític valencià
 Luis García Berlanga (València, 1921 - 2010), guionista i director de cinema valencià